Список всех песен группы Modern Talking.

Эта статья содержит список всех песен данной группы каталогизированных по альбомам.

1984-1987

1985
The First Album
 You're My Heart, You're My Soul 
 You Can Win If You Want 
 There's Too Much Blue In Missing You 
 Diamonds Never Made A Lady 
 The Night Is Mine 
 Do You Wanna 
 Lucky Guy 
 One In A Million 
 Bells Of Paris
Let's Talk About Love
 Cheri Cheri Lady  
 With A Little Love 
 Wild Wild Water  
 You're The Lady Of My Heart 
 Just Like An Angel 
 Heaven Will Know 
 Love Don't Live Here Anymore 
 Why Did You Do It Just Tonight? 
 Don't Give Up 
 Let's Talk About Love

1986
Ready For Romance
 Brother Louie
 Just We Two (Mona Lisa) 
 Lady Lai 
 Doctor For My Heart 
 Save Me - Don't Break Me 
 Atlantis Is Calling
 Keep Love Alive 
 Hey You 
 Angie's Heart 
 Only Love Can Break My Heart
In The Middle Of Nowhere
 Geronimo's Cadillac  
 Riding On A White Swan  
 Give Me Peace On Earth  
 Sweet Little Sheila  
 Ten Thousand Lonely Drums  
 Lonely Tears In Chinatown 
 In Shaire 
 Stranded In The Middle Of Nowhere  
 The Angels Sing In New York City 
 Princess Of The Night

1987
Romantic Warriors
 Jet Airliner  
 Like A Hero 
 Don't Worry  
 Blinded By Your Love  
 Romantic Warriors  
 Arabian Gold 
 We Still Have Dreams  
 Operator Gimme 609 
 You And Me 
 Charlene
In The Garden Of Venus
 In 100 Years...
 Don't Let It Get You Down 
 Who Will Save The World 
 A Telegram To Your Heart 
 It's Christmas 
 Don't Lose My Number 
 Slow Motion 
 Locomotion Tango
 Good Girls Go To Heaven

1998-2003

1998
Back For Good
 I Will Follow You
 Don't Play With My Heart 
 We Take The Chance 
 Anything Is Possible

1999
Alone
 You Are Not Alone
 Sexy, Sexy Lover 
 I Can't Give You More  
 Just Close Your Eyes  
 Don't Let Me Go  
 I'm So Much In Love  
 Rouge Et Noir  
 All I Have  
 Can't Get Enough  
 Love Is Like A Rainbow 
 How You Mend A Broken Heart  
 It Hurts So Good  
 I'll Never Give You Up  
 Don't Let Me Down  
 Taxi Girl  
 For Always And Ever

2000
Year Of The Dragon
 China In Her Eyes   
 Don't Take Away My Heart  
 It's Your Smile  
 Cosmic Girl  
 After Your Love Is Gone 
 Girl Out Of My Dreams  
 My Lonely Girl 
 No Face, No Name, No Number  
 Can't Let You Go 
 Part Time Lover 
 Time Is On My Side
 I'll Never Fall In Love Again  
 Avec Toi  
 I'm Not Guilty  
 Fight For the Right Love  
 Walking In The Rain Of Paris  
 Fly To The Moon 
 Love Is Forever

2001
America
 Win The Race  
 Last Exit To Brooklyn  
 Maria  
 SMS To My Heart 
 Cinderella Girl  
 Why Does It Feel So Good   
 Rain In My Heart  
 Witchqueen Of Eldorado  
 Run To You  
 America  
 For A Life Time ] 
 From Coast To Coast  
 There's Something In The Air 
 I Need You Now
 New York City Girl  
 Send Me A Letter From Heaven

2002
Victory
 Ready For The Victory  
 I'm Gonna Be Strong 
 Don't Make Me Blue  
 Juliet 
 Higher Than Heaven 
 You're Not Lisa   
 When The Sky Rained Fire  
 Summer In December 
 10 Seconds To Countdown  
 Love To Love You  
 Blue Eyed Couloured Girl 
 We Are Children Of The World 
 Mrs. Robota  
 If I...  
 Who Will Love You Like I Do
Внеальбомная
 Down On My Knees

2003
Universe
 TV Makes The Superstar 
 I'm No Rockefeller  
 Mystery  
 Everybody Needs Somebody  
 Heart Of An Angel 
 Who Will Be There 
 Knocking On My Door 
 Should I, Would I, Could I 
 Blackbird  
 Life Is Too Short  
 Nothing But The Truth  
 Superstar

Другие

Другие 
</big>2006</big>
 Shooting Star

Примечания 

Modern Talking

Ссылки 
 Modern Talking.ru
 

Modern Talking
Modern Talking